Institut universitaire de technologie de Lyon I qui résulte de la fusion des IUT A et IUT B de Lyon I
 Institut universitaire de technologie Lumière de Lyon II
 Institut universitaire de technologie Jean Moulin de Lyon III

Lyon
Enseignement supérieur à Lyon